Parque nacional Sierra Nevada puede referirse a:

 Parque nacional de Sierra Nevada (España), espacio natural que protege a la mayor parte de la Sierra Nevada de la Cordillera Penibética en España.
 Parque nacional Sierra Nevada (Venezuela), espacio natural de Venezuela que protege a la Sierra Nevada de Mérida y donde se ubican algunos de los picos más altos del país como el Pico Bolívar.
 Parque nacional natural Sierra Nevada de Santa Marta,espacio natural de Colombia que protege a la mayor parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y donde se encuentran los picos gemelos Simón Bolívar y Cristóbal Colón, las mayores alturas del país.